Al-Masry (arabiska: النادي المصري) är en fotbollsklubb i Port Said, Egypten, som spelar i Egyptiska Premier League.

Externa länkar
 Officiell webbplats

Fotbollsklubbar i Egypten
Sportklubbar bildade 1920
Sport i Port Said